Spojení písmene E a číslice 91 může mít různé významy:

 BMW řady 3 (E91)
 Ikarus E91